Příhoda oder Prihoda ist der Familienname folgender Personen: 

 Frank Prihoda (1921–2022), australischer Skirennläufer
 Ingo Prihoda (1922–1991), österreichischer Heimatforscher
 Josef Příhoda (1914–1943), tschechischer Major

 Robert Prihoda (1857–1903), österreichischer Architekt
 Václav Příhoda (1889–1979), tschechischer Philosoph und Pädagoge
 Váša Příhoda (1900–1960), tschechischer Musiker